Мидо — фамилия и топоним:

Персоналии 

 Мидо (1983) — египетский футболист
 Мидо, Уэйн (1967) — канадский кёрлингист
 Мидо, Шерри (1966) — канадская кёрлингистка

Топоним 
 Мидо — тауншип в округе Блу-Эрт, Миннесота, США.

См. также 
 Mido — марка швейцарских часов класса масс-маркет.